«Артемизия» () — фильм французского режиссёра Аньес Мерле, вышедший в 1997 году. В основу фильма легла биография итальянской художницы Артемизии Джентилески (1593—1653), хотя сюжет фильма сильно расходится с ней .

Сюжет 
Италия, начало XVII века. Юная художница Артемизия, дочь именитого живописца Орацио Джентилески, страстно увлечена искусством. Не сумев попасть в Академию художеств во Флоренции, куда в те времена не принимали женщин, Артемизия становится ученицей художника Агостино Тасси, работающего вместе с её отцом. Артемизию больше всего интересует изображение обнажённого человеческого тела. Вскоре Тасси понимает, что она намного более замечательный художник, чем он. Через некоторое время Артемизия становится возлюбленной Тасси. Вскоре об их связи узнает Орацио, который требует от Тасси сказать правду, и, если на самом деле Артемизия стала его любовницей, жениться на ней. Тасси не признаётся Орацио, и тот подаёт на него жалобу. На суде Тасси утверждает, что не принуждал Артемизию к сожительству, и что они любят друг друга. Однако, когда судья спрашивает его, почему же он не женится на девушке, Тасси молчит. Поначалу Артемизия заявляет о своей девственности, её осматривают и удостоверяют, что она солгала. Сестра Тасси даёт на суде свои показания — у Агостино во Флоренции осталась жена. Артемизия посещает Тасси в тюрьме, она клянётся, что любит его. На суде демонстрируют рисунки обнажённой мужской натуры, выполненные Артемизией, её обвиняют в том, что она рисовала своих любовников. В зал приносят картину Артемизии «Юдифь и Олоферн», где, по словам защитников Тасси, Артемизия изобразила себя Юдифью, а Олоферн — это её жертва — Тасси. Судья принимает решение подвергнуть пытке Артемизию, чтобы она сказала правду. Тасси не может смотреть на мучения девушки и признаёт, что изнасиловал её и принуждал к сожительству. Его приговаривают к двум годам тюрьмы. Артемизия покидает отцовский дом, чтобы начать самостоятельную жизнь.

В ролях 
 Валентина Черви — Артемизия Джентилески
 Мишель Серро — Орацио Джентилески
 Мики Манойлович — Агостино Тасси
 Лука Дзингаретти — Козимо Куорли
 Эммануэль Дево — Констанца
 Фредерик Пьеро — Роберто
 Морис Гаррель — Судья
 Брижитт Катийон — Туциа
 Янн Трегуэ — Фульвио
 Жак Ноло — юрист
 Сильвия Де Сантис — Мариза
 Ренато Карпентьери — Николо

Ссылки 
 Mieke Bal, ed: "The Artemisia Files; Artemsia Gentileschi for Feminists and Other Thinking People". Chicago: The University of Chicago Press, 2005
 Mary D. Garrard: Artemisia Gentileschi around 1622: The Shaping and Reshaping of an Artistic Identity (The Discovery Series) Also found here
 Mary D. Garrard: "Artemisia Gentileschi"
 Mary D. Garrard: "Artemisia Gentileschi: The Image of the Female Hero in Italian Baroque Art" (Princeton University Press, 1989), The book includes the English translation of the artist's 28 letters and testimony of the rape trial of 1612.
 R. Ward Bissell: "Artemisia Gentileschi and the Authority of Art". Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 1999

Фильмы-биографии о художниках
Исторические фильмы о XVII веке
Исторические фильмы Италии
Фильмы-биографии Франции
Фильмы-биографии Италии
Исторические фильмы Франции
Фильмы Германии 1997 года
Фильмы Аньес Мерле